Серге́й Фролов:
 Фролов, Сергей Александрович (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 Фролов, Сергей Анатольевич (род. 1992) — украинский пловец.
 Фролов, Сергей Аркадьевич (1919—2002) — автор книг по инженерной графике и черчению, учебника и задачника по начертательной геометрии для ВУЗов.
 Фролов, Сергей Владимирович (род. 1959) — украинский композитор, музыковед.
 Фролов, Сергей Григорьевич (1919—2003) — генерал-лейтенант, лауреат Госпремии СССР.
 Фролов, Сергей Иванович (1869—1932) — контр-адмирал Российского Императорского флота.
 Фролов, Сергей Кузьмич (1924—1998) — русский советский живописец, график, педагог.
 
 Фролов, Сергей Петрович (род. 1959) — российский журналист, военный корреспондент, переводчик.
 Фролов, Сергей Станиславович (1950—2020) — советский и российский социолог.
 Фролов, Сергей Фролович (1896—1964) — советский военный деятель, генерал-майор (1941).